Чемпионат Европы по кроссу 2010 года прошёл 12 декабря в португальской Албуфейре, небольшом городе на побережье Атлантического океана. Разыгрывались 12 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

На старт вышли 468 атлетов из 34 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 9,87 км 
Украинец Сергей Лебедь в девятый раз в карьере выиграл чемпионат Европы в личном первенстве и в одиннадцатый раз взошёл на пьедестал.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8,17 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8,17 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6,07 км 
25 июля 2012 года ИААФ объявила о двухлетней дисквалификации турецкой бегуньи на длинные дистанции Мерьем Эрдоган. Решение было вынесено после выявления существенных отклонений в показателях крови в биологическом паспорте спортсменки за двухлетний период. Результаты Эрдоган, начиная с 27 июля 2010 года, были аннулированы, в том числе золото чемпионата Европы по кроссу 2010 в молодёжной категории с результатом 20.08.

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,07 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,97 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 11 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2010 года
Спорт в Португалии в 2010 году
2010 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы в Португалии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии
Кросс
События 12 декабря